Вале́рий Никола́евич Андре́ев (11 января 1953, Москва — 13 сентября 2010) — советский футболист, нападающий, мастер спорта. Известен по выступлениям за московский «Спартак», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата СССР 1974 года. Левша. С 1996 года тренировал любительскую команду «Внешэкономбанка».

Статистика выступлений

Дебюты за «Спартак»

Чемпионат СССР 
 Первый матч. 4 апреля 1972 года. «СКА» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 0:1. Заменил Вячеслава Егоровича на 75 минуте при счёте 0:1.
 Первый гол. 2 мая 1972 года. «Торпедо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:1. Гол на 15 минуте при счёте 1:0.

Кубок СССР 
 Первый матч. 28 июля 1972 года. «Карпаты» (Львов) — «Спартак» (Москва) — 0:2. Вышел в основе.
 Первый гол. Тогда же. Гол на 56 минуте при счёте 0:1.

Еврокубки 
 Первый матч. 13 сентября 1972 года. «Спартак» (Москва) — «Ден Хааг» (Голландия) — 1:0. Вышел в основе, был заменён на 72 минуте.
 Первый гол. 1 октября 1975 года. «Спартак» (Москва) — АИК (Швеция) — 1:0. Гол на 78 минуте.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1974
 Победитель первой лиги СССР: 1977

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartakmoskva.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Спартак» Рязань